W Polsce
 Łysaków – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Wólka 
 Łysaków – wieś w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Czermin 
 Łysaków – wieś w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Zaklików 
 Łysaków – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Koniecpol
 Łysaków – gromada

 Zobacz też
 Łysaków Drugi, Łysaków Kawęczyński, Łysaków pod Lasem, Łysaków-Kolonia